Kimera puede hacer referencia a:

Kimera, una cantante surcoreana.
Kimera, un manga japonés.